Фарид (فريد) — арабское имя, означающее «бесподобный, единственный». Имеет вариант Фейд.

Это имя распространено среди арабов и других народов, исповедующих ислам. Широко используется в Турции, Иране, Азербайджане, Центральной Азии, Индии, Индонезии, Малайзии, Северном Китае, на Балканах, Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В России имя «Фарид» обычно на Кавказе, а также среди татар, башкир и других народов Поволжья.

В Турции оно пишется как «Ferit», в Азербайджане — «Fərid», а в Поволжье (у татар и башкир) распространено два варианта этого имени «Фарит» и «Фарид». Имя «Фарид» относится к числу наиболее популярных татарских имён (Фарид Салман).

Распространено у многих народов исповедующих ислам, в частности, имя встречается в адыгском, даргинском, лезгинском,  ногайском языках.

Варида́, Дарида́, Фарида́, Харида́ — женские имена арабского происхождения.

 Фарид, Кеннет (род. 1989) — американский профессиональный баскетболист.

Примечания

Литература 
 
 

Мужские имена
Арабские имена
Татарские имена